Great Ocean Road Open 2021 — мужской профессиональный теннисный турнир, прошедший в Мельбурне (Австралия) на хардовых кортах. Из-за угрозы распространения коронаврирусной инфекции перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису 2021 года было принято решение провести несколько турниров у мужчин и у женщин в одном городе. Данный турнир относится к категории ATP 250 с основной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары, при призовом фонде чуть более 311 тысяч долларов. Турнир проходил с 1 по 7 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2021 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 25 января 2021.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Макс Пёрселл
  Тристан Скулкейт
  Джон-Патрик Смит
  Дэйн Суини

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Лу Яньсюнь
  Камил Майчрзак

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный разряд

Финал

Ссылки 

Мельбурн
Теннис
Февраль 2021 года